Схарбек:

 Схарбек — одна из 19 коммун Брюссельского столичного региона в Бельгии.
 Схарбек — железнодорожная станция бельгийских железных дорог.